Amerikai Egyesült Államok
 Greenacres (Florida)
 Greenacres (Kalifornia)
 Greenacres (Washington)

 Ausztrália
 Greenacres (Ausztrália)

 Egyesült Királyság
 Greenacres (Egyesült Királyság)

Hasonló
 Green Acres (egyértelműsítő lap)